Мі́тчики експлуатаці́йні (Гайкорі́зи), (; ; ) — незвільнювані ловильні інструменти врізного типу, які призначені для виловлювання за внутрішню поверхню залишеної у свердловині колони труб, яка закінчується зверху муфтою чи замком або потовщеною частиною труби.

Література 
 

Ловильний інструмент